Чеховская
 Чеховская (платформа) — платформа Московской железной дороги в Московской области.
 Чеховская (станция метро) — станция Московского метрополитена.
 Чеховская, Наталья Михайловна (род. 1960) — советская и российская артистка балета.
 Чеховская, Татьяна (1903—1968) — польская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Чеховская набережная (Таганрог)
 Чехов (значения)
 Чеховский
 Чеховское